Рева — третя сестра, один з інквізиторів та в минулому юнлінг. В перше з'явилась у серіалі «Обі-Ван Кенобі» та мала значну роль в подіях. На сьогодні очікується сольний проект про Реву від Disney.

Біографія

Ранні роки 

Рева входила до Ордену джедаєв, будучи чутливою до Сили. В Ордені вона була навчена основ бою на світлових мечах та контролю Сили. У 19 ДБЯ вона та кілька інших юнлінгів тренувалися разом із майстром-джедаєм Мінас Велті. Коли Верховний канцлер Шів Палпатін віддав Наказ 66, його учень, колишній лицар-джедай Енакін Скайуокер, очолив 501 легіон у нападі на Храм джедаєв. Солдати-клони увійшли до кімнати, в якій знаходилися Велті, Рева та інші юнлінги, і почали стріляти у Велті, яка швидко ліквідувала нападників та повела дітей за собою. Група пробиралася по залах храму крізь юрби ворогів, однак у кінцевому рахунку майстер-джедай була вбита. Залишившись без захисту, діти бігли від бою, доки не натрапили на самого Скайуокера. Рева та інші юнлінги припустили, що він прийшов, щоб допомогти, однак почав їх вбивати. Реві вдалося вижити, прикинувшись мертвою серед тіл інших дітей

Інквізиторій 

Зрештою, Рева врятувалася з Храму і перейшла на Темну сторону. Бажаючи помститися Скайуокеру, нині відомому як Дарт Вейдер, вона вступила до лав Інквізиторія Галактичної Імперії як інквізитора для того, щоб підібратися до Вейдера. Отримавши ім'я Третьої сестри, інквізитор повинна була полювати на джедаїв, що вижили, які могли становити небезпеку для правління Імперії Гранд-інквізитор вважав Реву найгіршою з інквізиторів, нагадуючи їй, що вона була підібрана в «канаві», і що її здібності до Темної стороні були єдиною причиною, через яку вона змогла залишитися в рядах. Поруч із Третім братом, завдання Третьої сестри, що вона виконувала для Галактичної Імперії, залишалися таємницею.

Незабаром інквізитор розробила план вбивства Дарта Вейдера. Вона розраховувала вистежити і полонити майстра-джедая Обі-Вана Кенобі, тим самим сподіваючись отримати благовоління Вейдера і завдати удару, коли його відвернуть на колишнього вчителя. Цей план призвів до того, що Третя сестра зациклилася на затриманні Кенобі, і неодноразово отримувала зауваження від Гранд-інквізитора.

Події на Татуїні 

У 9 ДБЯ стали з'являтися чутки, що на Татуїні в одній з кантин ховається ще один джедай, що вижив. Гранд-інквізитор, Третя сестра та П'ятий брат вирушили на планету, щоб вистежити та знищити мету. Гранд-інквізитор влаштував допит господаря кантини, намагаючись залякати його та вивідати інформацію. Тим не менш, Третя сестра не стала чекати закінчення допиту і за допомогою Сили кинула ніж у допитуваного, змусивши Джедая розкрити себе для порятунку безневинної людини. Інквізитори оточили жертву, якою виявився джедай на ім'я Нарі, і мали намір захопити. Проте, Рева спробувала вбити джедая, крім його досить значної метою, але було зупинено Гранд-інквізитором. Розбіжності між мисливцями дозволили джедаю втекти, після чого Гранд-інквізитор заявив, що Третя сестра дуже одержима ідеєю впіймати Кенобі, що дозволяє засумніватися в її компетентності. Він пообіцяв усунути Реву, якщо та не відмовиться від своєї ідеї.

Персонажі Зоряних війн